Перчук — фамилия. Известные носители:

 Перчук, Виктор Львович (род. 1924) — советский и российский учёный, доктор технических наук.
 Перчук, Леонид Львович (1933—2014) — советский и российский учёный, геолог.